Чарльз Берглунд (,  18 січня 1965, Стокгольм) — шведський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника. Олімпійський чемпіон і чемпіон світу.

Спортивна кар'єра 
Вихованець команд «Тумба» і «Юргорден». Професійну хокейну кар'єру розпочав 1984 року. За 18 років захищав кольори команд «Гуддінге», «Нака», «Юргорден» та швейцарського «Клотен Флаєрс». У складі столичного клубу двічі перемагав у Кубку європейських чемпіонів. В елітних лігах Швеції і Швейцарії провів 756 матчів, набрав 390 очок (133+257).

За збірну Швеції почав виступати у сезоні 1987/88. Учасник Кубка Канади, двох Олімпіад і чотирьох чемпіонатів світу. На цих турнірах провів 51 матч, набрав 19 очок (6+13).

У 2004 році розпочав тренерську діяльність. Очолював клуби , «Тімро», МОДО і «Юргорден».

Досягнення 
 Олімпійський чемпіон (1): 1994
 Чемпіон світу (1): 1991
 Срібний призер чемпіонату світу (2): 1993, 1995
 Бронзовий призер чемпіонату світу (1): 1994
 Переможець Кубка європейських чемпіонів (2): 1990, 1991
 Чемпіон Швеції (5): 1989, 1990, 1991, 2000, 2001
 Чемпіон Швейцарії (1): 1996

Статистика 

Статистика виступів на головних хокейних турнірах світу:

Посилання 
 
 
 

шведські хокеїсти
Гравці збірної Швеції з хокею
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 1992
Хокеїсти «Юргордена»
Хокеїсти «Клотена»
Шведські хокейні тренери
Уродженці Стокгольма